Вторая лига Чехии по футболу 2011/2012 — Девятнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Высочина Йиглава» и «Зброёвка Брно».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2011/12 на сайте livesport.cz 

2011/2012
Спорт в Чехии в 2011 году
Спорт в Чехии в 2012 году